Der Rogers Cup 2010 war die 109. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers in Montreal. Es war als Turnier der Premier 5-Kategorie Teil der WTA Tour 2010. Das Turnier begann am 16. August 2010 und sollte am 22. August 2010 enden. Wegen Regens wurden die beiden Halbfinale und das Finale des Einzelbewerbes am 23. August 2010 ausgetragen. Es ist der vierte Wettbewerb der US Open Series, der Vorbereitungsserie auf die US Open.

Titelverteidigerin im Einzel war Jelena Dementjewa und im Doppel Nuria Llagostera Vives und María José Martínez Sánchez.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Montreal